Les Masters de snooker 2013, tournoi sur invitation réservé aux seize premiers joueurs du classement mondial de snooker, se déroulent à l'Alexandra Palace de Londres du 13 au .

L'Australien Neil Robertson est le tenant du titre. L'Anglais Mark Selby est le vainqueur de cette édition 2013.

Dotation

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Ronnie O'Sullivan ne participe pas à cette édition en raison de sa sortie du top 16 malgré son titre de champion du monde en 2012.

Pendant le tournoi 
 Mené 4-1, Mark Williams marque cinq frames consécutives pour l'emporter contre Matthew Stevens.
 Mené 5-1 contre Stuart Bingham, Mark Selby profite de l'effondrement de son adversaire sous la pression, pour empocher cinq frames d'affilée et rejoindre les quarts de finale.
 Les huit premiers du classement mondial se qualifient pour le deuxième tour, à l'exception de Stephen Maguire, battu par Graeme Dott (6-5).
 Judd Trump, favori du tournoi, est sèchement éliminé en quarts de finale par Graeme Dott (6-1). Le meilleur break du match, avant le century final de Dott, était de 54 seulement.
 Battu en demi-finales par le futur champion, Mark Selby, Dott remet en question la tactique de ce dernier. Selby, mené 4-1 après une première partie de match rythmée, a semblé ralentir volontairement le jeu pour déconcentrer son adversaire.

Tableau

Finale

Centuries

Notes et références

Lien externe 
 Résultats sur le site snooker.org

2013
Snooker en 2013
Sport en Angleterre en 2013
Sport en janvier 2013